Fernwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fernwood (Delaware)
 Fernwood (Georgia)
 Fernwood (Idaho)
 Fernwood (Humboldt County, Kalifornien)
 Fernwood (Los Angeles County, Kalifornien)
 Fernwood (Maryland)
 Fernwood (Mississippi)
 Fernwood (New Hampshire)
 Fernwood (New Jersey)
 Fernwood (New York)
 Fernwood (Ohio)
 Fernwood (Oregon)
 Fernwood (Pennsylvania)
 Fernwood (Tennessee)
 Fernwood (Washington)

in Kanada:
 Fernwood (Victoria), Vorort von Victoria, British Columbia

im Vereinigten Königreich:
 Fernwood (Nottinghamshire)

Sonstiges:
 Fernwood Botanical Garden and Nature Preserve, botanischer Garten in Niles, Michigan
 Fernwood Cemetery, Ökofriedhof in Mill Valley, Kalifornien
 Fernwood (Massachusetts), im NRHP eingetragenes Haus in Brookline, Massachusetts